Избища може да се отнася за:

 Избища, село в Северна Македония, на територията на община Ресен;
 Избища, обезлюдено село в Гърция, на територията на дем Неврокоп.